Reprezentacja Czech w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Czech. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Europy 

Piłka ręczna w Czechach
Czechy
Czeskie reprezentacje narodowe